Selecta est une marque suisse de distributeurs de nourritures et de boissons
 Selecta est un éditeur de jeux pour enfants
 Selecta est le nom d'un modèle de voiture de Selve Automobilwerke
 Selecta est une chanson du DJ néerlandais Afrojack sorti en 2011.
Selecta est le nom jamaïcain (déformation de l'anglais selector) de la personne qui choisit les musiques dans un sound system ou une radio.